

Musica 
 Ausländer – singolo dei Living Colour del 1993
 Ausländer – singolo dei Rammstein del 2019

Altro 
 Rose Ausländer – poetessa rumena

Pagine correlate 
 Auslander